TSI steht für:
 TSI (Motorentechnik), Twincharged Stratified Injection oder Turbocharged Stratified Injection, eine spezielle Motorentechnik,
 Technische Spezifikationen für die Interoperabilität, EU-Vorschriften im Eisenbahnwesen
 Televisione Svizzera Italiana, siehe Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, ein italienischsprachiger schweizerischer Fernsehsender
 TETRA Subscriber Identity, die Adresse eines Endgerätes im Terrestrial Trunked Radio
 True Sale International, eine Gesellschaft zur Förderung des deutschen Verbriefungsmarktes 
 T-Systems International, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom
 Trusted Site Infrastructure, ein Prüfzeichen der TÜV Informationstechnik GmbH für eine zuverlässige IT-Infrastruktur
 TSI, Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG in Apfelstädt 

tsi steht für:
 Tsimshian (Sprache) (ISO-639-2-Code), Penuti-Sprache der Tsimshian in Nordwest-British-Columbia und Südost-Alaska

 

TSI